Абіску — село на півночі Швеції
 Абіску — національний парк у Швеції